Волоконовский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Белгородской области России.

Административный центр — пгт Волоконовка.

География 

Волоконовский район расположен на юге Белгородской области, граничит с Новооскольским, Красногвардейским, Валуйским и Шебекинским районами области, а также с Украиной. Территория района — 1287,7 км².

Центром Волоконовского района является поселок городского типа Волоконовка. Расстояние от Белгорода до Волоконовки по железной дороге — 273 км, по автодороге — 111 км. Площадь территории района составляет 1287,7 квадратных километров.

В состав Волоконовского района включены два городских поселения (посёлок Волоконовка и посёлок Пятницкое) и 12 сельских поселений: Борисовское, Волчье-Александровское, Голофеевское, Грушевское, Погромское, Покровское, Репьёвское, Староивановское, Тишанское, Фощеватовское, Шидловское и Ютановское.

В физико-географическом отношении Волоконовский район находится на южном склоне Среднерусской возвышенности в бассейне реки Дона в лесостепной зоне на всхолмленной приподнятой равнине. Наивысшая точка находится на северо-востоке у границы с Красногвардейским районом и составляет 231,2 м над уровнем Балтийского моря. Самая низкая точка находится в долине реки Оскол на юге на границе с Валуйским районом и составляет около 87 м над уровнем моря.

В геоморфологическом отношении поверхность территории Волоконовского района представляет собой сильнорасчленённую всхолмленную равнину с развитой овражно-балочной сетью и оползневыми процессами.

На две почти равные части Волоконовский район делит, протекающая с севера на юг, его главная водная артерия — река Оскол. Из сравнительно крупных рек можно также выделить, берущие начало на территории Волоконовского района, реки Волчья (с притоком Плотва), протекающую в направлении на юго-запад и впадающую в Северский Донец, и Тихая Сосна, протекающую в восточном направлении и впадающую в Дон. Западная часть района имеет общий наклон территории на запад и юго-запад, центральная часть имеет уклон в сторону реки Оскол, а восточная часть района имеет преимущественный уклон на восток.

Большая часть территории Волоконовского района занята пашней. Крупнейшие лесные массивы приурочены главным образом к долине реки Оскол и представляют собой дубравы и сосновые боры.

История 

Район образован в 1928 году. До 1954 года район находился в составе Курской области, а с 1954 года — в составе Белгородской области.

В 1731 году на реке Осколе была основана слобода Волоконовка, название которой связано с князьями Волконскими, которым она первоначально принадлежала. Затем слобода перешла к дворянам Синельниковым, одним из которых был сподвижник князя Потёмкина генерал-майор Иван Максимович Синельников, основатель города Екатеринослава и первый губернатор Екатеринославского наместничества.

Волоконовка входила в состав Бирюченского уезда Воронежской губернии, в составе которой была в июне 1928 года включена в состав Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО), где был образован Волоконовский район. После раздела в 1934 году Центрально-Чернозёмной области Волоконовский район был отнесён к Курской области, из состава которой 6 января 1954 года передан в новообразованную Белгородскую область.

В 1961 году село Волоконовка получило статус посёлка городского типа, с 12 января 1964 года район имеет свои современные границы.

Население

Административное устройство 
В Волоконовский район как муниципальное образование со статусом муниципального района входят 14 муниципальных образований, в том числе 2 городских и 12 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Волоконовском районе 82 населённых пункта.

В сносках к названию населённого пункта указана муниципально-территориальная принадлежность

Местное самоуправление 
Глава района — Бикетов Сергей Иванович

Экономика 

Одним из градообразующих предприятий является Волоконовский ремонтно-механический завод.
Основное направление деятельности завода:
 выпуск прицепной техники для сельскохозяйственного производства под торговой маркой VOL;
 изготовление металлоконструкций для строительства и реконструкции зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения, для мостостроения и дорожного строительства, объектов городской и сельской инфраструктуры;
 сервисное обслуживание продукции Волоконовского РМЗ и другой сельхозтехники;
 изготовление и капитальный ремонт деталей и узлов;
 изготовление оборудования для сахарной промышленности
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам за 2010 год — 5,78 млрд руб.

Достопримечательности 

По предположению историков именно на территории села Ютановки около десяти веков назад находился древний город Арса — столица Арсании. По тем временам это был большой промышленный город, жителей которого можно считать родоначальниками металлургии. Раскопки в Ютановке проводились с 1982 года подростково-краеведческой группой «Алан» под руководством А. Г. Николаенко.

Сейчас раскопки в этом селе приостановлены, найденные следы металлургического и гончарного производства законсервированы.

Часть экспонатов хранятся в Волоконовском краеведческом музее. Администрация Волоконовского района в 2010 году приступила к подготовке проекта строительства музея в селе Ютановка под условным пока названием «История металлургии Белгородской области».

См. также 

 Административное деление Белгородской области

Примечания

Литература 
 
 Старикова С. В согласии с природой // Белгородская правда, 29.06.2011.

Ссылки 
 Волоконовский район. Официальный сайт — Администрация Волоконовского района 
 Волоконовский район на сайте администрации Белгородской области